Produkcje o tytule Uśmiech losu:
 Uśmiech losu – polski dramat z 1927
 Uśmiech losu (ang. A Simple Twist of Fate) – amerykański film z 1994
 Uśmiech losu (ang. Luck of the Draw) – amerykański film z 2000
 Uśmiech losu (ang. Second Chances) – amerykański serial telewizyjny
 Uśmiech losu (port. Golpe de Sorte) – portugalski serial telewizyjny
 Larry Crowne. Uśmiech losu (ang. Larry Crowne) – amerykański komediodramat z 2011